Plaats in Indonesië
 Bugis (Anjatan), een plaats in het regentschap Indramayu in de provincie West-Java
 Bugis (Sape), een plaats in het regentschap Bima in de provincie West-Nusa Tenggara
 Bugis (Sumbawa), een plaats in het regentschap Sumbawa in de provincie West-Nusa Tenggara
 Bugis (Taliwang), een plaats in het regentschap Sumbawa Barat in de provincie West-Nusa Tenggara
Anders
 Boeginezen (ook Bugis), een volk uit Indonesië